Das Qatar Total Fina Elf Open 2001 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Doha. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 10. bis 18. Februar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Doha